

Geografia 
 Sternberg – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Sternberg in der Neumark – cittadina del voivodato di Lubusz, in Polonia

Persone 
 Anna di Ungern-Sternberg – stata una nobildonna russa
 Ben-Zion Sternberg – sionista israeliano
 Charles Hazelius Sternberg – paleontologo statunitense, Charles Mortram Sternberg
 Charles Mortram Sternberg – paleontologo canadese, figlio di Charles Hazelius Sternberg
 Cunegonda di Sternberg – nobile boema del XV secolo
 Erich Walter Sternberg – compositore israeliano naturalizzato tedesco
 George F. Sternberg – paleontologo statunitense
 George Miller Sternberg – generale, batteriologo e paleontologo statunitense
 Jacques Sternberg – scrittore belga di lingua francese
 Janek Sternberg – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Jonathan Sternberg – direttore d'orchestra statunitense
 Josef von Sternberg, nato Jonas Sternberg – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Kaspar Maria von Sternberg – geologo, botanico e teologo ceco
 László Sternberg – calciatore ungherese, di ruolo difensore
 Lev Sternberg – etnografo russo
 Leopold von Sternberg – generale austriaco
 Leopoldina di Sternberg, propr. Maria Leopoldine Walburga Eva – principessa consorte di Liechtenstein
 Mangold von Sternberg, anche Manegoldus o Manegolt – Gran Maestro dell'Ordine Livoniano nel XIII secolo
 Michael Küchmeister von Sternberg – Gran Maestro dell'Ordine Teutonico nel XV secolo
 Ricardo Sternberg – poeta canadese
 Robert Sternberg – psicologo statunitense
 Roman von Ungern-Sternberg – generale e signore della guerra russo di origine tedesca
 Rudy Sternberg – industriale britannico di origine austriache
 Saul Sternberg – psicologo statunitense
 Shlomo Sternberg – matematico statunitense
 Sigmund Sternberg – filantropo britannico di origini ungheresi
 Theodor Sternberg – filosofo tedesco